Die Saison 1996/97 war die 52. Saison der dänischen 1. Division, die vom dänischen Fußballverband Dansk Boldspil Union ausgetragen wurde. Es war nach der dänischen Superliga die zweithöchste Spielklasse im dänischen Fußball.

Abschlusstabelle

Weblinks 
 Dänisches Fußballarchiv

1996 97
Fußballsaison 1996/97